Boisset puede referirse a: 

 Boisset, comuna francesa situada en Cantal.
 Boisset, comuna francesa situada en Hérault.
 Boisset, comuna francesa situada en Alto Loira.